Szun Csao (1983) kínai vívó, olimpikon
 Szun Csao (1987) kínai gyalogló